Ohe ist Name oder Namensbestandteil von Fließgewässern (alphabetisch und darin auch nach Mündungsgewässer sortiert):

 Grafenauer Ohe – siehe unten → Ohe (Ilz)
 Große Ohe (Ilz) – siehe unten → Ohe (Ilz)
 Große Ohe (Gaißa) – siehe unten → Ohe (Gaißa)
 Hengersberger Ohe – siehe unten → Ohe (Donau)
 Kleine Ohe (Donau) – siehe unten → Ohe (Donau)
 Kleine Ohe (Gaißa) – siehe unten → Ohe (Gaißa)
 Kleine Ohe (Ilz) – siehe unten → Ohe (Ilz)
 Mitternacher Ohe – siehe unten → Ohe (Ilz)
 Ohe (Allna), linker Zufluss der Allna bei Hermershausen, Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Ohe (Donau) – zwei linke Zuflüsse der Donau im Landkreis Deggendorf, Bayern; flussabwärts:
 Hengersberger Ohe, Zufluss bei Markt Winzer
 Kleine Ohe (Donau), Zufluss bei Unterschöllnach, Markt Hofkirchen
 Ohe (Gaißa) – zwei Oberläufe der Gaißa aus dem Bayerischen Wald bis vor Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern:
 Große Ohe (Gaißa), rechter Hauptstrang-Oberlauf
 Kleine Ohe (Gaißa), linker Nebenstrang-Oberlauf
 Ohe (Helme), rechter Zufluss der Helme bei Schiedungen, Hohenstein, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Ohe (Ilz) – vier Fließgewässer und ein Hauptgewässer-Alternativname im Flusssystem der Ilz in Bayern; flussabwärts:
 Mitternacher Ohe, rechter Zufluss der Großen Ohe (Ilz-Quellfluss) im Bayerischen Wald bei Eberhardsreuth, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau
 Große Ohe (Ilz), rechter Oberlauf der Ilz im Bayerischen Wald bei Eberhardsreuth, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau
 Kleine Ohe (Ilz) oder Grafenauer Ohe, linker Oberlauf der Ilz im Bayerischen Wald bei Eberhardsreuth, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau
 Schönberger Ohe, Alternativname der Ilz am Oberlauf nach Zusammenfluss von Großer und Kleiner Ohe unterhalb Eberhardsreuth, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau; die Ilz mündet im kreisfreien Passau, Niederbayern, in die Donau
 Wolfsteiner Ohe, linker Zufluss der Ilz im Bayerischen Wald nach Fürsteneck, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Ohe (Sagter Ems), linker Quellbach der Sagter Ems bei Neuscharrel, Stadt Friesoythe, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Ohe (Schwarzer Regen) – zwei linke Zuflüsse des Schwarzen Regens im Landkreis Regen, Bayern; flussabwärts:
 Rinchnacher Ohe, Zufluss nach Neigermühle, Stadt Regen
 Schlossauer Ohe, Zufluss gegenüber Richtplatz, Stadt Regen
 Ohe (Schunter), linker Zufluss der Schunter in Braunschweig, Niedersachsen
 Ohe (Wabe), rechter Zufluss der Wabe bei Veltheim (Ohe), Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Rinchnacher Ohe – siehe oben → Ohe (Schwarzer Regen)
 Schlossauer Ohe – siehe oben → Ohe (Schwarzer Regen)
 Schönberger Ohe – siehe oben → Ohe (Ilz)
 Wolfsteiner Ohe – siehe oben → Ohe (Ilz)

Ohe ist der Name folgender Orte:

Ortsteile:
 Ohe (Beckeln), Ortsteil der Gemeinde Beckeln, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Ohe (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Ohe (Eschede), Ortsteil der Gemeinde Eschede, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Ohe (Reinbek), Ortsteil der Stadt Reinbek, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Ohe (Schülldorf), Ortsteil der Gemeinde Schülldorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Ortslagen/Siedlungen:
 Ohe (Calenberger Neustadt), Viertel des Stadtteils Calenberger Neustadt in Hannover, Niedersachsen
 Ohe (Ohé en Laak), Teil des Dorfes Ohé en Laak der Gemeinde Maasgouw, Provinz Limburg, Niederlande
 Ohe (Orsbeck), Ansiedlung des Ortsteils Orsbeck der Stadt Wassenberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Ohe bezeichnet:
 Altstädter Ohe, historisches Feucht- und Wiesengebiet vor der Altstadt von Hannover
 Lindener Ohe, historisches Wiesengebiet beiderseits der Ihme in der Feldmark der späteren Industriestadt Linden vor Hannover
 Ohe (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in den Landkreisen Emsland und Cloppenburg, Niedersachsen
 Ohe (Veltheim), Waldgebiet bei Veltheim (Ohe), Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen

Ohe ist der Familienname folgender Personen:
 Adele aus der Ohe (1864–1937), deutsche Pianistin und Komponistin
 Hans-Georg von der Ohe (* 1950), deutscher Volleyballspieler

OHE steht als Abkürzung für:
 Osthannoversche Eisenbahnen
 Osthavelländische Eisenbahn, heute Havelländische Eisenbahn

Siehe auch:
 Ache, Flussname
 Ohebach
 Ohestraße

OHE